Michael Green (né en 1946), physicien anglais
 Michael Green (né en 1937), joueur américain de tennis
Michael Green (né en 1970), athlète jamaïcain
Michael Green (né en ?), scénariste américain
Michael Green (né en 1985), joueur américain de basket-ball
 Michael Green (né en 1985), joueur canadien de hockey sur glace